Чемпионат Франции по футболу 1939/1940 — отменённый 8-й сезон чемпионата Франции по футболу. Должен был пройти с 27 августа 1939 по 20 мая 1940 года, однако из-за ухудшающейся политической обстановки на фоне событий Второй мировой войны был отменён.

Первоначально старт турнира был отложен в надежде на скорое разрешение конфликта, но уже 2 сентября 1939 года, за сутки до объявления войны Германии, правительство Франции объявило о вводе военного положения и начале общей мобилизации, в рамках которой большая часть профессиональных футболистов была призвана в ряды французской армии. Ряд клубов Дивизиона 1 посчитал невозможным полноценно проводить турнир в условиях жёстких ограничений, на основании чего Федерация футбола Франции приняла решение об отмене предстоящего сезона.

Осенью 1939 года Федерация футбола Франции организовала межрегиональный «военный чемпионат» (), разделённый на две зоны по географическому признаку. Результаты «военных чемпионатов» Франции, проводившихся вплоть до конца войны, официально не учитываются и в статистику клубов не включаются.

Полноценным 8-м сезоном чемпионата Франции стал сезон 1945/46.

Турнирная таблица

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1939/1940
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1939 году
1940 год во Франции
Спортивные соревнования, отменённые из-за Второй мировой войны